Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у сноубордкросі на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 15 лютого в Пхьончхані (Південна Корея).

Результати

Посів 
Посів розпочався об 11:00 за місцевим часом (UTC+9)

Боротьба на вибування 
Перші троє фінішерів з кожного заїзду виходять у наступне коло. У півфіналах перші троє фінішерів кожного заїзду виходять у Великий фінал, а ті, що посіли з 4-го по 6-те місце - у Малий.

1/8 фіналу 

Заїзд 1

Заїзд 2

Заїзд 3

Заїзд 4

Заїзд 5

Заїзд 6

Заїзд 7

Заїзд 8

Чвертьфінали 

Заїзд 1

Заїзд 2

Заїзд 3

Заїзд 4

Півфінали 

півфінал 1

півфінал 2

Фінали 
Малий фінал

Великий фінал

Примітки